Schtscherbyniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Schtscherbyniwka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Torezk
 Schtscherbyniwka (Putywl), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Putywl
 Schtscherbyniwka (Solotonoschtscha), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Solotonoschtscha
 Schtscherbyniwka (Walky), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Walky
 Schtscherbyniwka (Zarytschanka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Zarytschanka

Bis 1938 trug auch die Stadt Torezk diesen Namen.